Camurius ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Camurius Clemens, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Camurius Numisius Iunior, römischer Politiker